ODL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cordillo Downs (Australia)